Central Division henviser til flere artikler:
 Central Division (NBA)
 Central Division (NHL)
 Central Division (MLS)